Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2014—2015 - 84-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид) і його 78-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Атлетіко взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей та Лізі Чемпіонів УЄФА.

Форма 

Постачальник: Nike / Головний спонсор: Азербайджан (також європейські ігри 2015) / Back Sponsor: Plus500 / Sleeve Sponsor: Huawei

Гравці 

 
Футболісти, що виступали в сезоні 2014—2015

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі 

    	 

Джерело:Atlético Madrid.com

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика

Статистика складу 
Оновлено станом на 25 травня 2015

Дисциплінарні покарання

Примітки

Посилання 
2013–14 Atlético Madrid season at ESPN

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2014–2015
2014-15 Atletico Madrid season